Анатолий Васильевич Смирнов:
* Смирнов, Анатолий Васильевич  (1919—2005) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Смирнов, Анатолий Васильевич (род. 1946) — председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл (с октября 2019 года).